Налимова — название населённых пунктов в России:

 Налимова — деревня в Пышминском районе Свердловской области.
 Налимова — деревня в Ишимском районе Тюменской области.

Налимова — фамилия (см. также ):
 Налимова, Татьяна Борисовна (1915—1995) — советская теннисистка и теннисный тренер, многократная чемпионка СССР в женском и смешанном парном разряде.